Grażyna Seweryn z d. Jaworska – polska koszykarka grająca na pozycji rozgrywającej, wicemistrzyni Europy (1980, 1981), sześciokrotna mistrzyni Polski. 
 Grażyna Jaworska - polska inżynier, prof. dr hab. nauk rolniczych